С тех пор () — американский короткометражный фильм-драма 2013 года, режиссёр Тигран Мутафян
 С тех пор () — американский фильм-драма 2014 года, режиссёр Марк Веббер